Georg Pauli er navnet på flere personer:

 Georg Pauli (xylograf) (1838-1928) – dansk xylograf] og redaktør (Johan Georg Leander Pauli)
 Georg Pauli (maler) (1855-1935) – svensk maler (Georg Vilhelm Pauli)